Le terme Chapelle des Cordeliers désigne notamment, en France :

 Chapelle des Cordeliers d'Angoulême
 Chapelle des Cordeliers d'Avignon
 Chapelle des Cordeliers de Clermont-Ferrand
 Chapelle des Cordeliers, chapelle funéraire des Ducs de Lorraine à Nancy
 Chapelle des Cordeliers de Sarrebourg, rendue célèbre par son gigantesque vitrail dessiné par Marc Chagall.
 Chapelle des Cordeliers de Valence
 Chapelle du couvent de Beaurepaire ou des Cordeliers-Vieux à Clermont-Ferrand

Cordeliers
~